Rio Largo kan syfta på:

Brasilien 

 Rio Largo (kommun), Alagoas, 
 Rio Largo (ort), Alagoas,